

Geografia 
 Canada
Enfield – comunità della Nuova Scozia
 Australia
 Enfield – sobborgo di Sydney
 Irlanda
Enfield – centro abitato del Meath
 Regno Unito
Enfield – uno dei borghi di Londra
Enfield (nota anche come Enfield Town) – quartiere del borgo londinese omonimo
 Stati Uniti d'America
Enfield – città della Contea di Halifax, Carolina del Nord
Enfield – città della Contea di Hartford, Connecticut
Enfield – villaggio della Contea di White, Illinois
Enfield – città della Contea di Penobscot, Maine
Enfield – città della Contea di Grafton, New Hampshire
Enfield – città della Contea di Tompkins, New York

Altro 
Enfield - Oscure presenze – miniserie televisiva britannica del 2015
Royal Small Arms Factory – fabbrica di armi britannica situata nel London Borough of Enfield, nota anche come RSAF Enfield
Enfield Revolver no.2 Mk I – revolver dell'esercito britannico della Royal Small Arms Factory
Lee-Enfield – fucile a retrocarica della RSAF Enfield 
SA-80 – Fucile d'assalto bullpup della stessa fabbrica
 Mr. Enfield – personaggio minore del romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde